Eclipse може да се отнася за:

 Eclipse (софтуер), многоезична среда за разработване на софтуер
 Eclipse (албум), албум на китариста Ингви Малмстийн